Bückling steht für:
 Bückling, geräucherter Hering
 altmodisch für Verbeugung

Bückling ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Friedrich Bückling (1756–1812), deutscher Erfinder
 Hermann Bückling (1853–1938), deutscher Unternehmer